Мери Кетлин Тернер (; Спрингфилд, 19. јун 1954) је америчка глумица.

Филмографија 

|- 
| 1981. || Телесна страст || -{Body Heat}- || Мети Вокер/Мери Ен Расел || 
|- 
| 1983. || Човек са два мозга || -{The Man with Two Brains}- || Долорес Бенедикт || 
|- 
| 1984. || Лов на зелени дијамант || -{Romancing the Stone}- || Џоун Вилдер || 
|- 
| 1984. || Нова врста || -{A Breed Apart}- || Стела Клејтон || 
|- 
| 1984. || Злочин из страсти || -{Crimes of Passion}- || Џоана Крејн/Чајна Блу || 
|- 
| 1985. || Част Прицијевих || -{Prizzi's Honor}- || Ајрин Вокер || 
|- 
| 1985. || Драгуљ са Нила || -{The Jewel of the Nile}- || Џоун Вилдер || 
|- 
| 1986. || || -{GoBots: War of the Rock Lords}- || - || 
|- 
| 1986. || Пеги Сју се удала || -{Peggy Sue Got Married}- || Пеги Сју Келшер/Пеги Сју Бодел || 
|- 
| 1987. || Ђулија и Ђулија || -{Giulia e Giulia}- || Џулија || 
|- 
| 1988. || Укључујемо се у програм || -{Switching Channels}- || Кристи Колеран || 
|- 
| 1988. || Случајни туриста || -{The Accidental Tourist}- || Сара Лири || 
|- 
| 1989. || || -{Tummy Trouble}- || Џесика Рабит || 
|- 
| 1989. || Рат Роузових || -{The War of the Roses}- || Барабара Роуз || 
|- 
| 1990. || || -{Roller Coaster Rabbit}- || Џесика Рабит || 
|- 
| 1991. || || -{V.I. Warshawski}- || Викторија Вошровски || 
|- 
| 1993. || || -{Naked in New York}- || Дејна Колс || 
|- 
| 1993. || || -{Trail Mix-Up}- || Џесика Рабит || 
|- 
| 1993. || || -{House of Cards}- || Рут Метјуз || 
|- 
| 1993. || || -{Undercover Blues}- || Џејн Блу || 
|- 
| 1994. || || -{Serial Mom}- || Беверли Р. Сатфин || 
|- 
| 1994. || || -{Leslie's Folly}- || - || 
|- 
| 1995. || || -{Friends at Last}- || Фани Конлин || 
|- 
| 1995. || || -{Moonlight and Valentino}- || Алберта Трејгер || 
|- 
| 1997. || || -{Bad Baby}- || Модер || 
|- 
| 1997. || || -{A Simple Wish}- || Клаудија || 
|- 
| 1997. || || -{The Real Blonde}- || Ди Ди Тејлор || 
|- 
| 1998. || || -{Legalese}- || Бренда Витлес || 
|- 
| 1999. || || -{Baby Geniuses}- || Елена Киндер || 
|- 
| 1999. || || -{The Virgin Suicides}- || госпођа Лизбон || 
|- 
| 2000. || || -{Cinderella}- || Клодет || 
|- 
| 2000. || Лепотица || -{Beautiful}- || Верна Чикл || 
|- 
| 2000. || || -{Prince of Central Park}- || Ребека Керн || 
|- 
| 2004. || || -{Without Love}- || - || 
|- 
| 2006. || || -{Monster House}- || Констанс || 
|-
| 2009. || Марли и ја || -{Marley & Me}- || || 
|-
| 2014. || Глупљи и тупљи ДА || -{Dumb and Dumber To}- || Фрида Фелчер || 
|-
| 2022. || Наследство || -{The Estate}- || Хилда || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1954.
Америчке глумице
Добитници награде Златни глобус
Биографије живих особа